Rencontre cosmique, roman de science-fiction, écrit en 1980 par A. E. van Vogt (Canada).
 Rencontre cosmique, jeu de société édité en France par les éditions Descartes.